Johannes Bauch ist der Name folgender Personen:

* Johannes Bauch (Architekt) (1934–1975), deutscher Architekt 
 Johannes Bauch (Diplomat) (1934–2022), deutscher Diplomat